Idą Święta – akcja charytatywna
 Idą Święta – album Ewy Marii Lewandowskiej
 Idą Święta – kompilacja wydana w 2007 roku
 Idą Święta 2 – kompilacja wydana w 2008 roku
 Idą Święta 3 – kompilacja wydana w 2009 roku
 Idą Święta 4 – kompilacja wydana w 2010 roku
 Idą Święta 5 – kompilacja wydana w 2011 roku